Шибови могу да буду:

 Шибови (Мркоњић Град), насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Шибови (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ